Aparicion, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Aparición : l'une des trois divisions territoriales et statistiques dont l'une des deux paroisses civiles de la municipalité d'Ospino dans l'État de Portuguesa ;
 La Aparición : capitale de la paroisse civile d'Aparición de la municipalité d'Ospino dans l'État de Portuguesa.

Autres 
 Aparicion : un film documentaire de Méryl Fortunat Rossi sur la vie du matador espagnol José Tomás.

Homonymie de toponyme